Bahlsen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Bahlsen (1819–1879), Tuchhändler und Hoflieferant für Herrenbekleidung und Militäreffekten
 Gerhard Bahlsen (1905–1975), deutscher Kaufmann, Schriftsteller und Verleger, Sohn von Hermann Bahlsen (1859–1919)
 Hans Bahlsen (1901–1959), deutscher Kaufmann, Mitgeschäftsführer der Firma Bahlsen
 Heinrich Wilhelm Bahlsen junior (1786–1850), hannoverscher Goldschmied

 Klaus Bahlsen (1908–1991), deutscher Kaufmann, Fabrikant und Mitgeschäftsführer der Firma Bahlsen
 Rut Bahlsen (1901–1988), schwedische Schriftstellerin, Ehefrau von Klaus Bahlsen
 Verena Bahlsen (* 1993), deutsche Unternehmerin, Unternehmenserbin Firma Bahlsen
 Werner Bahlsen (1904–1985), deutscher Kaufmann, Fabrikant, Mitgeschäftsführer, der Firma Bahlsen
 Werner Michael Bahlsen (* 1949), deutscher Kaufmann, Fabrikant, derzeitiger Geschäftsführer der Firma Bahlsen

Bahlsen steht für:

 Bahlsen, die Firma (Unternehmensname) eines deutschen Unternehmens der Backwarenbranche
 Haus Bahlsen in Hannover, das Geburtshaus von Theodor Lessing

Siehe auch:
 Klaus-Bahlsen-Brunnen, ein Brunnen in Hannover
 Bahlsen-Info beziehungsweise Bahlsen-Magazin, Mitarbeiterzeitung der Firma Bahlsen, siehe TET-Blätter